Нель Юст Ва́йклеф Жан ( ) — американский исполнитель хип-хопа, род. 17 октября 1969 года в Гаити.

Наряду с Карлос Сантана, Авичи и Алешандре Пирес исполнял официальный гимн чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии на церемонии закрытия турнира.

Биография 
Сын пастора Церкви Назарянина. Был назван в честь средневекового реформатора Джона Виклифа. Когда Вайклифу было девять лет, его семья переехала в Бруклин, а позднее — в Нью-Джерси. 

Музыкальная карьера Вайклефа началась с участия в хип-хоп трио The Fugees, где его партнёрами были Лорин Хилл и двоюродный брат Жана Прас Мишель. Наивысшим достижением дебютного альбома The Fugees Blunted on Reality стало 49 место в Billboard Hot 100, в мире было продано более чем 2 миллиона его копий.

В 1997 году Вайклеф выпустил первый сольный альбом «The Carnival». Выпущенный в 2000 году второй сольный альбом The Ecleftic: 2 Sides II a Book был записан с приглашёнными исполнителями, в их числе: Юссу Н’Дур, Earth, Wind & Fire, Кенни Роджерс; Дуэйн Джонсон и Мэри Джей Блайдж. С Блайдж Вайклиф выпустил сингл «911». В 2000 году Вайклиф был включён в номинацию MTV Europe Music Awards «Лучший хип-хоп артист».

Иллюстрируя своё утопическое представление о братстве людей со всего мира, Вайклеф выпускает эклектические записи с элементами самых разнообразных стилей, среди которых преобладает традиционное для Гаити регги. Он никогда не разрывал связей со своим родным островом и официально является его «послом доброй воли» за рубежом.

Продюсировал записи Уитни Хьюстон, Карлоса Сантаны и женской группы Destiny's Child. В 2006 году он в дуэте с Шакирой записал танцевальную композицию «Hips Don’t Lie», которая возглавила большинство хит-парадов мира, включая Billboard Hot 100.

В 2010 году он планировал принять участие в президентских выборах в Гаити, но Центризбирком Гаити отказал ему в регистрации. Вайклеф заявил, что, хотя он и не согласен с решением Центризбиркома, но принимает его и призывает своих сторонников сделать то же.

В 2011 году Президентом Республики Гаити возведён в Гранд-офицеры Национального ордена Почёта и Заслуг.

Дискография 
Студийные альбомы
 1997: The Carnival
 2000: The Ecleftic: 2 Sides II a Book
 2002: Masquerade
 2003: Greatest Hits
 2003: The Preacher’s Son
 2004: Welcome to Haiti: Creole 101
 2006: Ghosts of Cité Soleil
 2007: Carnival Vol. II: Memoirs of an Immigrant
 2009: From the Hut, To the Projects, To the Mansion
 2010: If I Were President: My Haitian Experience
 2015: Clefication 
 2017: Carnival III: The Fall and Rise of a Refugee

Фильмография 
 Нэшвилл (сериал) (2012—2013)
 Black November (2012)
 Redline (2007)
 Full Clip (2006)
 One Last Thing… (2005)
 Третья смена (2005)
 Dirty (2005)
 Стрельба (2002)
 Carmen: A Hip Hopera (2001)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыканты Гаити
Музыкальные продюсеры США
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Рэперы США
Победители MTV Video Music Awards
Исполнители Columbia Records
Выпускники Музыкального колледжа Беркли